Тауци има више значења:

 Тауци (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Тауци (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији